Obława augustowska
 Uroczysko Baran
 Obóz NKWD w Trzebusce